Viala Charon (1794-1780), een Frans militair en politicus.
Charon (mythologie), een figuur uit de Griekse mythologie
Charon (maan), een maan van de dwergplaneet Pluto
Charon (auto), een Nederlands automerk
Charon (Finse band), een Finse heavymetalband
Charon (geslacht), een geslacht van de zweepspinnen (Amblypygi), familie Charontidae